Palazzo Medici pode referir-se a um dos seguintes palácios da Família Médici:

Palazzo Medici Riccardi - um dos principais palácios da família, em Florença.
Palazzo Medici (Pisa), um palácio adquirido pela família em Pisa.
Desambiguação